Coquand est un nom de famille français notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Henri Coquand (1811–1881), géologue et paléontologue français ;
 Thierry Coquand (né en 1961), mathématicien et professeur d'informatique théorique français.

Notes et références 

Patronyme français